sałata morska, ulwa sałatowa, błonica sałatowa (Ulva lactuca) – gatunek glonu (zielenicy) z klasy watkowych.
 sałata morska czerwona, porfira, szkarłatnica (Porphyra) – rodzaj glonu